«Караван смерти» () — немой немецкий приключенческий фильм 1920 года режиссёра . Основан на произведении Карла Мая.

По состоянию на 2021 год фильм считается утерянным.

В ролях

Производство 
Фриц Кневельс создал компанию Ustad-Film специализирующуюся на экранизациях историй своего любимого писателя Карла Мая. Название для компании Ustad Кневельс взял в честь персонажа с таким именем из четырёхтомника Мая «Царство серебряного льва». Ещё одним из основателей компании была , она была лично знакома с Карлом Маем. Вместе со своим мужем доктором Адольфом Дроопом она возглавила Ассоциацию Карла Мая. В марте 1920 года журнал  сообщил: «Ustad Film Dr. Droop & Company, Ltd. была уполномочена стать единственной кинокомпанией, которая будет заниматься фильмами по произведениям Карла Мая». В июне того же года Ustad Film уже нацелившись на международный рынок, распространила брошюру на трёх языках, в которой анонсировались первые пять фильмов про произведениям Карла Мая: «Караван смерти», «Среди поклонников дьявола», «На развалинах рая» и «Из племени проклятых». Первым начали снимать фильм «На развалинах рая», вторым приступили к «Каравану смерти». Издание Deutsche Lichtspiel-Zeitung писало, что действие фильма будет происходить в двух городах — Багдаде и Исфахане и расскажут о десятом дне Мухаррама.  сыграет «знаменитого героя Карла Мая» — Кара Бен Немси. А  исполнит роль его «верного спутника» Хадши Халефа Омара. В фильме будут задействованы масштабные сцены, включая конные сражения, съёмки этих сцен «пройдут заграницей». Издание написало, что сценарий был написан , а операторской работой и освещением займётся . Чтобы справиться с высокими техническими требованиями, компания обеспечила обширную установку прожекторного освещения. Журнал Der Kinematograph писал, что на фильм тратятся «чрезвычайные средства». Бела Лугоши сыграл шейха, больше о его роли ничего не известно.

Съёмки фильма начались примерно в мае или июне 1920 года. Der Kinematograph писал, что фильм снимался в октябре 1920 года, но это скорее всего относится к пересъёмкам или досъёмкам новых сцен. Режиссёром этого шестиактного фильма стал .

По состоянию на 2021 год фильм считается утраченным, до наших дней не сохранился и сценарий фильма, о его сюжете можно судить только по некоторым рецензиям критиков того времени и по сюжету романа на основе которого снят фильм.

Критика 
По мнению , «общий успех фильма в художественном отношении был омрачён отсутствием эффектных декораций, которые необходимы фильму о Востоке для достижения полного эффекта». А Der Film напротив, высоко оценил режиссуру, сценарий и актёрскую игру.

Примечания

Литература 

 
 

Полнометражные фильмы
Фильмы Германии 1920 года
Чёрно-белые фильмы 1920-х годов
Немые фильмы Германии
Утерянные фильмы